Chavigny kan syfta på:
 Chavigny, Aisne
 Chavigny, Meurthe-et-Moselle